Валенти́н Алекса́ндрович Царегра́дский (1902—1990) — советский геолог и государственный деятель. Начальник Геологоразведочного управления и заместитель начальника Главного управления строительства на Дальнем Севере НКВД СССР (Дальстроя). Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 11 (24 июля) 1902 года в селе Никольское-на-Черемшане Самарской губернии (ныне Мелекесский район, Ульяновская область) в семье потомственных педагогов.

Образование 
Воспитывался у бабушки с дедушкой в Никольском, здесь окончил начальную земскую школу. С 1912 по 1919 годы получал среднее образование, обучаясь в бывшем реальном училище, а после 1917 года — единой трудовой школе второй ступени в городе Ставрополе (с 1964 года — Тольятти). В 1920 году окончил Самарский высший электротехнический строительный техникум.

В том же году, на отлично сдав экзамены, Цареградский поступил в Петроградский горный институт на геолого-разведочный факультет.

В 1928 году после окончания института в степени горного инженера, принял участие в Первой геологоразведочной экспедиции на Колыму, организованной трестом Союззолото совместно с Институтом цветных металлов ВСНХ СССР и АН СССР. Возглавлял экспедицию его однокашник — Юрий Александрович Билибин. В июле 1928 года экспедиция высадилась на мысу Нюкля недалеко от поселка Ола на побережье Тауйской губы Охотского моря. В устье реки Магаданки геологи разбили базу. С этого времени жизнь Цареградского на многие годы была неразрывно связана с Колымским краем.

В январе 1929 года экспедиция перебазировалась в долину Среднекана и обнаружила несколько золотых россыпей.

В 1930—1931 годах — начальник Второй Колымской, а в 1933—1935 годах — Третьей Колымской экспедиций. В 1936—1937 годах — руководитель группы по обработке материалов, главный геолог Главного управления треста Дальстрой. В 1937—1938 годах возглавлял Индигирскую экспедицию. Экспедиции под руководством Цареградского подтвердили возможность и необходимость промышленного освоения огромной территории. В это время здесь были открыты многие месторождения золота, олова, редких металлов.

В 1938 году В. А. Цареградский был назначен начальником отдела в геологоразведочном управлении.

С ноября 1940 года назначен начальником Геологоразведочного управления Дальстроя. Руководил геологической службой более 15 лет. За этот период была сформирована большая разветвлённая геологическая служба, ведущая сложные исследования в бассейнах Колымы, Яны, Индигирки, Лены, на территории Чукотки. Одновременно создавались специальные научно-исследовательские отделы и лаборатории, послужившие фундаментами будущих научно-исследовательских институтов.

В 1945 году коллективом геологов геологоразведочного управления «Дальстроя» под редакцией В. А. Цареградского были составлены первые обзорные геологические карты Северо-Востока. Они позволили целенаправленнее организовать геологопоисковые работы и в конечном итоге привели к открытию многих месторождений разнообразных полезных ископаемых Северо-Востока.

Организаторская работа не отдалила Цареградского от собственно геологической и научной деятельности. Совместно с академиком C. C. Смирновым написал ряд отчётов и научных работ.

С января 1948 года В. А. Цареградский — начальник Геологоразведочного управления и заместитель начальника Дальстроя МВД СССР по геологоразведке. Генерал-майор инженерно-технической службы (1945)

В 1953 году Дальстрой был передан из МВД СССР в Министерство металлургической промышленности СССР, и в 1954 году В. А. Цареградский уволен в запас.

В июне 1955 года вышел на пенсию.

В дни празднования 50-летия Первой колымской экспедиции в июле 1978 года В. А. Цареградский обратился к молодым северянам с такими словами:
«Мы пришли сюда молодыми, мы отдали этому краю лучшие свои годы и нисколько не жалеем об этом, потому что мы были здесь счастливы, потому что труд наш был захватывающе интересным и созидательным…»

В 1961—1972 годах работал геологом в Казахстане. В 1972 году защитил диссертацию кандидата геолого-минералогических наук по теме: Закономерности изменения геофизических характеристик интрузивных пород Восточного Казахстана в зависимости от глубинных геологических условий.

Умер 5 августа 1990 года. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище.

Награды и премии 

 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1944 года) — за особые заслуги в деле промышленного освоения Дальнего Севера и обеспечение в трудных условиях военного времени успешного выполнения планов добычи редких и цветных металлов
 два ордена Ленина (11 января 1941, 20 января 1944)
 два ордена Трудового Красного Знамени (22 марта 1935, 17 января 1943)
 орден Красной Звезды (24 февраля 1945)
 орден «Знак Почёта» (1 февраля 1939)
 медали
 Сталинская премия первой степени (1946) — за открытие и исследование новых месторождений золота на Северо-Востоке СССР
 Почётный гражданин города Магадан (1969)
 Почётный разведчик недр (1987).

Память 
Именем ученого назван ледник в Момском районе Якутии в бассейне реки Буордах в горной системе хребта Черского, и один из видов моллюсков в юре Северо-Востока.

В честь 50-летия Первой колымской экспедиции на Ольском побережье на месте высадки её участников установлена стела, на которой высечено и имя В. А. Цареградского.

Именем Цареградского названы улицы в п. Хасын Магаданской области, в п. Усть-Нера в Якутии.

Основные труды 
 Цареградский В. А. Остатки мозазавров из Саратовской губ. в Уральской области // Изв. Геол. ком. 1926. Т. 45. № 5. С. 563—571 : табл.
 Цареградский В. А., Билибин Ю. А. Краткая характеристика золото-мышьяковых рудных месторождений Утинки, Оротукана и Среднекана. Ягодинская комплексная геологическая экспедиция, 1932. 20 с.
 Цареградский В. А. Детальное описание мозазавра Dollosaurus lutugini (Yakovlev, 1901) // Ежегодник Русского палеонтологического общества (1931—1933). 1935. Т. 10. С. 49-54.
 Смирнов С. С., Цареградский В. А. Металлогения Северо-Востока Азии // Международный геологический конгресс. 17 сессия. СССР. 1937: Тез. докладов. М.; Л.: ОНТИ, Гл. ред. горно-топл. и геол.-развед. лит., 1937. С. 208—209.
 Цареградский В. А. Оценка промышленной сырьевой базы Охотско-Колымского и Индигирского края: Прогнозные запасы металлов и каменного угля в этих районах: Направления геолого-поисковых, разведочных, горно-промышленных работ и дорожного строительства в связи с перспективами края для быстрейшего развития горной промышленности в крае // Обширная докладная записка с приложением карты полезных ископаемых, существующих дорог и необходимых для развития края. Магадан: Спецотдел Дальстроя НКВД СССР, 1937. (Рукопись по заданию Замнаркома НКВД СССР для тов. Сталина и ЦК ВКП(б)).
 Смирнов С. С., Цареградский В. А. Северо-Восток, его металлогения и оловоносность // Известия АН СССР. Серия геол. 1937. № 5. С. 863—892.
 Цареградский В. А. (Редактор) А. В. Зимин, В. А. Зимин, Ю. Н. Трушков. Геологическая карта части Колымско-Индигирского края. Масштаб: 1:1 000 000. Л.: Гострест Дальстрой, 1938. 1 л.
 Островский Г. К., Кечек Г. А., Цареградский В. А. Каменные строительные материалы в районах Хасыского, Аркагалинского, Эльгенского и Гижигинского угольных месторождений Колымского округа Хабаровского края. Магадан: Территориальный геолог. фонд, 1939. 48, [3] c.
 Цареградский В. А. Краткий геологический очерк Охотско-Колымского края. Магадан: Территориальный геолог. фонд, 1942. 122 с.
 Цареградский В. А. Новые данные о перми Северо-Востока СССР // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. № 1. Магадан: СВКНИИ, 1945. С. 25-46.
 Цареградский В. А. Закономерности изменения геофизических характеристик интрузивных пород Восточного Казахстана в зависимости от глубинных геологических условий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Алма-Ата: Казахский политехнический ин-т им. В. И. Ленина, 1972. 20 с.
 Уразаев Б. М., Цареградский В. А. Проблемы изучения магнитных свойств разновозрастных интрузивов Казахстана // Вестник АН КазССР. 1972. № 2. С. 27-36.

Публицистика 
Особое место занимают воспоминания В. А. Цареградского о Колымских экспедициях и о работе на должности главного геолога в Дальстрое:
 «Незабываемые годы. Из воспоминаний: к 20-летию со дня изучения природных богатств края», «Осуществленная мечта»
 Цареградский В. А. Дорога к золоту // Колыма. 1978. № 7/8. С. 21-25.
 Цареградский В. А. По экрану памяти: Воспоминания о Второй Колымской экспедиции 1930—1931 гг.: В 2 книгах.: Магадан: Магаданск. кн. изд-во: Кн. 1. 1980. 168 с.; Кн. 2. 1987. 190 с.

Литература 
 Герои труда военных лет 1941—1945. М.: 2001.
 МВД России. Энциклопедия. — под редакцией В. Ф. Некрасова. М.: Объединённая редакция МВД России, Издательский дом «Олма-пресс», 2002.
 Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930—1953. — под редакцией академика А. Н. Яковлева. М: Международный фонд «Демократия», издательство «Материк», 2005.
 Цареградский Валентин Александрович — Материалы сайта «Герои страны»

Примечания

Ссылки 

 В. А. Цареградский — Малоизученные страницы биографии: 1902—1928
 Первая Колымская экспедиция под руководством Ю. А. Билибина (1928)
 Почетные граждане г. Магадана

Почётные граждане Магадана
Похороненные на Химкинском кладбище